Streitenberger ist der Familienname von:
 Wolfgang Streitenberger (* 1952), österreichischer Verwaltungsbeamter

Sonstiges:
 Streitenberger-Kliff, Kliff im Marie-Byrd-Land, Antarktika